Эбишер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Эбишер, Давид (род. 1978) — швейцарский хоккеист, вратарь.
 Эбишер, Мишель (род. 1997) — швейцарский футболист, полузащитник.